Prandi ist der Familienname folgender Personen:

 Elohim Prandi (* 1998), französischer Handballspieler
 Raoul Prandi (* 1969), französischer Handballspieler

Siehe auch:
 Brandi